Лазуркевич — українське прізвище. Відомі носії:
 Лазуркевич Тарас Миколайович (*1971) — український бандурист.
 Лазуркевич Орест Григорович (1949—2008) — радянський футболіст.

Українські прізвища